Экатерини Фахириду (; род. 10 апреля 1964) — греческая шахматистка, международный мастер среди женщин (1999).

Биография 
Чемпионка Греции 1995, 2003 и 2005 гг. (в 2005 г. разделила 1—3 места). Серебряный призер чемпионатов Греции 1994, 1997 и 1999 гг. Бронзовый призер чемпионатов Греции 1996 и 1998 гг.

В составе сборной Греции участница десяти шахматных олимпиад (1996—2012 гг.), командного чемпионата мира 2011 г., восьми командных чемпионатов Европы (1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 гг.), международных матчей со сборными Армении (1996 г.), Болгарии (1999 г.), Грузии (2003 г.).

Победительница чемпионата балканских государств 2001 г.. Серебряный призер чемпионата балканских государств 2002 г.

Участница зонального турнира 1999 г.

Участница семи личных чемпионатов Европы (2003, 2005—2011 гг.)

Проявила себя на тренерской работе. С 2009 г. была тренером С. Цолакиду, которая под ее руководством добилась своих первых успехов.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Экатерини Фахириду в личных чемпионатах Европы
 Выступления Экатерини Фахириду в командных чемпионатах мира
 2003 results from chess.gr
 2005 results from chess.gr

Шахматисты Греции
Участники шахматных олимпиад
Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Участницы командных чемпионатов мира по шахматам
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам

 Личная карточка Э. Фахириду на сайте 365Chess (другая)